Slingsby kan syfta på:

 Slingsby, North Yorkshire, ort i England, Storbritannien
 Slingsby Sailplanes, ett brittiskt företag som tillverkade segelflygplan
 Slingsby Hengist, ett brittiskt lastglidflygplan
 Slingsby Advanced, ett högteknologiföretag